Подсечка:

 Подсечка — один из шагов в фигурном катании;
 Подсечка — один из бросков в борьбе;
 Подсечка — приём в рыбалке;
 Подсечка — фигура в акробатике.